Cijena života (1987.) (The Price of Life)
Cijena života (1994.)
Cijena života (2009.) (Price of Life)
 Cijena mog života (The Price of My Life), dokumentarni film iz 2014.